Příjmení Berggren nosí více významných osobností:

 Guillaume Berggren (1835–1920) – švédský fotograf
 Jenny Berggren (* 1972) – švédská zpěvačka
 Sven Berggren (1837–1917) – švédský botanik